Les Trois Amis est un album d'Henri Dès sorti en 1970.

Liste des chansons 
 Face A : Les Trois Amis
 Face B : La guerre était presque finie

Références 

Album musical sorti en 1970
Album d'Henri Dès